O Clube Esportivo Ouroeste é um clube de futebolda cidade de Ouroeste, no interior do estado de São Paulo, no Brasil. Fundado em 18 de novembro de 1993, suas cores são azul e branco.

No dia 1 de fevereiro de 2016 o clube participou da 1ª Taça Paulista, organizada pela Liga de Futebol Paulista, marcando sua estreia em competições profissionais.

Ouroeste Clube Esportivo
Clubes de futebol fundados em 1993